Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen, voorheen KFCO Beerschot-Wilrijk en daarvoor KFCO Wilrijk, is een Belgische voetbalclub uit Antwerpen, die sinds 2022 uitkomt in de eerste klasse B. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 13 en heeft paars-wit (thuiswedstrijd), en wit-paars (uitwedstrijd) als kleuren. In 2013 besloot KFCO Wilrijk de identiteit van het toen failliete Beerschot AC te integreren in de club. Sindsdien worden de thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion te Antwerpen gespeeld. Hun grootste rivaal is de stadsgenoot Royal Antwerp FC.

Geschiedenis

FC Wilrij(c)k en KFCO Wilrijk 
De club werd in 1921 opgericht als Football Club Wilrijck en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond op 11 februari 1921. Het waren enkele supporters van Beerschot VAC – de pastoor van de Sint-Bavoparochie, de Waalse adjudant van het plaatselijke Fort VI en Jan Vermeiren – die het idee kregen om Wilrijk een eigen voetbalclub te geven.

In 1926 werd in het Belgisch nationale voetbal de derde klasse ingevoerd, dat voortaan de bevorderingsreeksen zou vormen. FC Wilrijk bereikte dat jaar dit niveau en speelde zo voor het eerst nationaal. De ploeg werd echter op twee na laatste en degradeerde na een jaar meteen terug. In 1931 werd het aantal clubs in de nationale reeksen opgetrokken en FC Wilrijk bereikte weer de nationale Bevordering. Het verblijf duurde er dit keer twee seizoenen.

In 1935 promoveerde de club nogmaals naar de nationale bevorderingsreeksen. Deze keer was FC Wilrijk er bij de beteren. Het eerste seizoen sloot men af als derde; het jaar erop slaagde men er in de reeks te winnen. De club stootte zo in 1937 voor het eerst door naar de Eerste Afdeling, in die tijd de tweede klasse. FC Wilrijk kon er zich twee jaar handhaven, maar toen men na het eerste seizoen topspits Jan Goossens kwijt speelde aan ROC Charleroi, zakte Wilrijk het volgende seizoen terug naar Bevordering, want Frans Goossens, de vader van Tony Goossens kon het alleen niet meer waarmaken. FC Wilrijk speelde er tijdens Tweede Wereldoorlog met wisselende resultaten. Uiteindelijk speelde de club ook na de oorlog nog een aantal jaar in Bevordering. In 1948 werd nog een derde plaats behaald, maar in 1949 zakte KFC Wilrijk weer weg uit het nationale voetbal. De volgende decennia bleef de club in de provinciale reeksen spelen.

In 1993 fuseerde KFC Wilrijk met Olympia Wilrijk '72. Deze jongere Wilrijkse club was opgericht in 1972 door enkele bestuursleden die zich hadden afgescheurd van FC Wilrijk en was bij de Belgische Voetbalbond aangesloten met stamnummer 7727. De fusieclub werd KFC Olympia Wilrijk gedoopt en speelde verder met stamnummer 155.

In 1994 bereikte KFCO Wilrijk voor het eerst in 45 jaar weer de nationale reeksen, nu de vierde klasse. Daar speelde de club meteen mee met de beteren. In 1996 behaalde men al een derde plaats, amper twee punten na reekswinnaar KFC Eendracht Zele. Ook in 2000 werd de club derde.

Daarna werden de resultaten echter wisselvalliger. In 2002 werd KFCO Wilrijk op twee na laatste en degradeerde zo na acht jaar weer uit de Vierde klasse. Een jaar later was KFCO Wilrijk alweer terug. Ditmaal duurde het verblijf drie jaar, tot men in 2006 weer degradeerde. De club bleef op en neer gaan: opnieuw promotie naar de vierde klasse in 2008, opnieuw degradatie in 2010.

KFCO Beerschot Wilrijk 
Na het faillissement van eersteklasser Beerschot AC in 2013, besloot KFCO Wilrijk de identiteit van Beerschot op te nemen. De club wilde als KFCO Beerschot Wilrijk verder spelen, en de paarse en witte clubkleuren van Beerschot aan de eigen kleuren toevoegen. De KBVB besliste echter dat de club de K van Koninklijke niet mocht gebruiken omdat deze een naamswijziging deed. Daardoor heette de club oorspronkelijk FCO Beerschot Wilrijk. De club diende een nieuwe aanvraag in te dienen om de Koninklijke in zijn naam terug te krijgen. Op 14 juni 2017 volgde de officiële toezegging om opnieuw Koninklijke toe te voegen aan de clubnaam. Door het grote succes van de club worden de wedstrijden afgewerkt in het Olympisch Stadion, de oude thuishaven van Beerschot AC. Sinds het eerste jaar van dit project werden de thuiswedstrijden gespeeld voor gemiddeld meer dan 7.000 betalende toeschouwers. Bij uitwedstrijden nam de club ook gemiddeld meer dan 1.000 mensen mee, waardoor in de lagere afdelingen dikwijls door de thuisspelende club moest worden uitgeweken naar een groter stadion.

Eerste provinciale Antwerpen 
Het eerste seizoen speelde KFCO Beerschot Wilrijk in Eerste provinciale met Urbain Spaenhoven als trainer. Bij de eerste thuiswedstrijd tegen Ternesse VV waren er 8.500 supporters in het stadion aanwezig. Met dit toeschouwersaantal werd meteen een record gevestigd, namelijk het record van meeste supporters in 1e provinciale. Op 15 februari 2014 werd dit toeschouwersrecord reeds gebroken in de topper tussen competitieleider Beerschot Wilrijk en eerste achtervolger FC De Kempen met 12.000 betalende toeschouwers op het Kiel.

Op de 28ste speeldag speelde KFCO Beerschot Wilrijk kampioen met een vlotte 5-0 zege tegen KFC Katelijne-Waver. Er waren 11.500 toeschouwers aanwezig op de titelwedstrijd, waardoor het jonge toeschouwersrecord voor de 2e keer werd gebroken door de supporters van Beerschot Wilrijk. De wedstrijd eindigde met een veldbestorming in uitzinnige vreugde. Beerschot Wilrijk sloot uiteindelijk het seizoen af met 10 punten voorsprong op de tweede VC Herentals en werd in eigen huis door geen enkele tegenstander geklopt.

Vierde klasse C 
Een jaar later trad KFCO Beerschot Wilrijk aan in Vierde klasse C. Op 14 maart 2015 moest KFCO Beerschot Wilrijk het thuis opnemen tegen eerste achtervolger FC Esperanza Pelt dat toen op 7 punten volgde. KFCO Beerschot Wilrijk won die wedstrijd vlot met overtuigende 4 - 0 cijfers voor een uitverkocht Olympisch Stadion met 11 500 toeschouwers. Twee weken later kon Beerschot Wilrijk de kampioenstitel vieren indien het zelf won thuis tegen Lyra en achtervolger Esperanza Pelt verloor op het veld van RC Hades. Esperanza Pelt verloor met 2 - 0 en Beerschot Wilrijk won zelf zijn wedstrijd van Lyra met 4 - 0 en dus vierde Beerschot Wilrijk zijn tweede titel op rij. Voor deze wedstrijd waren er ongeveer 12.000 toeschouwers. KFCO Beerschot Wilrijk sloot het seizoen in Vierde klasse C af met een voorsprong van 11 punten op eerste achtervolger Esperanza Pelt.

Derde klasse B 
KFCO Beerschot Wilrijk trad tijdens het seizoen 2015/16 aan in Derde Klasse B. Ook daar speelde de club meteen mee in de hoogste regionen van het klassement. Ondanks een tweede plaats in het klassement werd trainer Urbain Spaenhoven in februari 2016 ontslagen en vervangen door Dennis van Wijk. Op 1 mei 2016 bezorgde Jimmy Fockaert KFCO Beerschot Wilrijk de titel door in de toegevoegde tijd op aangeven van Hernán Losada het winnende doelpunt te maken in de 1-0 overwinning tegen Bocholt VV . Zo behaalde de club de derde opeenvolgende titel in een uitverkocht Olympisch Stadion.

Eerste klasse amateurs 
Tijdens het seizoen 2016/17 trad KFCO Beerschot Wilrijk aan in de Eerste klasse amateurs. Dit is de hoogste amateur reeks ontstaan uit de hervormingen in het Belgische voetbal. Na een korte samenwerking met Dennis van Wijk werd Marc Brys aangesteld als trainer. Tijdens de voorafgaande transferperiode verlieten met Jef Snyders en Dyron Daal de laatste twee spelers die met KFCO Beerschot Wilrijk drie kampioenstitels op rij behaalden de club. Op 5 april 2017 werd bekend dat de club een licentie behaalde voor de competitie in Eerste klasse B. Op zaterdag 13 mei werd de club voor de 4de keer op rij kampioen door in de eindronde met 1-2 te winnen op het veld van Dessel Sport. Vier promoties op rij is een unicum in de Belgische voetbalgeschiedenis.

Eerste klasse B 
In het seizoen 2017/18 nam KFCO Beerschot Wilrijk deel aan de Belgische Eerste klasse B. Het won hierin de eerste periode en mocht daarom tegen de winnaar van de tweede periode aantreden, namelijk Cercle Brugge. Op 4 maart speelde KFCO Beerschot Wilrijk eerst thuis tegen Cercle Brugge. Het won deze wedstrijd met 1-0 na een doelpunt van Placca. Op 10 maart volgde de beslissing in Brugge. KFCO Beerschot Wilrijk kon voor de vijfde maal op rij promoveren, maar het verloor met 3-1 na onder andere een penalty in minuut 90.

In 2018 besloot de club om voor 40.000 euro het oude stamnummer 13 van Beerschot VAC te kopen. Vanaf 1 juli 2019 zou de club dit stamnummer uiteindelijk in gebruik nemen. In 2019 werd beslist om de naam en het logo te wijzigen. De club gaat verder als Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen.

Ook in het seizoen 2018/2019 behaalde Beerschot de promotiefinale, dit keer verloor het van K.V. Mechelen na een doelpunt van Clement Tainmont in de 88e minuut van de terugwedstrijd .

In het seizoen 2019/20 trad de club voor het derde opeenvolgende seizoen aan in de Eerste Klasse B. De eerste periode verliep moeizaam voor de club. Ze eindigden de periode als vijfde. Trainer Stijn Vreven werd na speeldag 9 ontslagen wegens de tegenvallende resultaten. Hij werd vervangen door clublegende Hernán Losada. De resultaten werden in de tweede periode iets beter en uiteindelijk werd deze zelfs gewonnen door op de laatste speeldag te winnen op het veld van Lokeren. Beerschot speelde voor de derde keer in drie jaar tijd de finale. Tegenstander was deze keer OH Leuven. De eerste wedstrijd werd met 1-0 gewonnen na een doelpunt van Tarik Tissoudali. De terugwedstrijd werd uitgesteld naar 2 augustus 2020 vanwege de coronapandemie en werd met 1-4 gewonnen.

Eerste klasse A 
In het seizoen 2020/21 trad Beerschot V.A. voor het eerst in hun geschiedenis aan in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. Twee seizoenen later verdween de club in 2022 terug naar tweede klasse na een dramatisch seizoen waar 16 punten werden behaald.

Olympisch Stadion

De thuishaven van Beerschot V.A is het Olympisch Stadion. Het gebouw is gelegen aan de Atletenstraat te Antwerpen en werd gebouwd ter gelegenheid van de Olympische Zomerspelen in 1920. De bijnaam van het stadion, 't Kiel, is te danken aan de wijk waarin het stadion gelegen is. In het stadion is plaats voor 12.771 toeschouwers, met enkel zitplaatsen.

Sponsors

Erelijst
 Eerste klasse B
winnaar (1x): 2019/20

 Belgische Eerste klasse amateurs
winnaar (1x): 2016/17

 Belgische Derde klasse
winnaar (1x): 2015/16

 Belgische Vierde klasse
winnaar (1x): 2014/15

 Eerste provinciale Antwerpen
winnaar (1x): 2013/14

Resultaten

Spelerskern 2022/23

Selectie

Transfers 2022/23

Zomer

Winter

Technische staf

Trainers

Spelers

Aanvoerders

Topschutters

Manneke van 't seizoen
De jaarlijkse trofee die uitgereikt wordt aan de beste speler van het seizoen. Deze worden verkozen door de supporters.

Memorial Marc Steenackers
Als eerbetoon aan Algemeen Directeur Marc Steenackers, die op 12 maart 2017 overleed na een tragisch ongeval, besliste KFCO Beerschot Wilrijk jaarlijks de Memorial Marc Steenackers te organiseren. In de voorbereiding van het seizoen 2017-2018 vond deze voor het eerst plaats met een wedstrijd tegen KAA Gent.

Externe links 
 Officiële website
 Beerschot TV